

Animali
Nell'uso comune, con questo termine si intende di solito il bracco italiano.
Bracco italiano
Bracco blu d'Auvergne
Bracco d'Ariège
Bracco del Borbonese
Bracco di Burgos (Perdiguero de Burgos)
Bracco di Weimar
Bracco francese tipo Gascogne
Bracco francese tipo Pirenei
Bracco portoghese (Perdigueiro Português)
Bracco Saint-Germain
Bracco tedesco nelle varietà a pelo raso (Kurzhaar) e a pelo duro (Draathaar)
Bracco ungherese o (Vizla)
Bracco ungherese a pelo duro
Bracco slovacco

Persone
Aldo Bracco (1916-1938) – militare e aviatore italiano, medaglia d'oro al valor militare
Ángelo Matías Pizzorno Bracco (1992) – calciatore uruguaiano
Beatrice Bracco, nome d'arte di Beatriz Nelida Bracco (1943-2012) – attrice e regista argentina
Cesarina Bracco (1920-2012) – partigiana e scrittrice italiana
Diana Bracco (1941) – imprenditrice e dirigente d'azienda italiana
Eleonora Bracco (1905-1977) – archeologa italiana
Elizabeth Bracco (1957) – attrice statunitense
Fabrizio Felice Bracco (1946) – docente e politico italiano
Fulvio Bracco (1909-2007) – imprenditore e chimico italiano
Giovanni Bracco (1908-1968) – pilota automobilistico italiano
Lorraine Bracco (1954) – attrice ed ex modella statunitense
Mario Bracco (1917-1980) – biochimico, partigiano e accademico italiano
Roberto Bracco (1861-1943) – scrittore e drammaturgo
Teresa Bracco (1924-1944) – vergine e martire italiana, proclamata beata nel 1998
Vincenzo Bracco (1835-1889) – patriarca cattolico italiano 
Vittorio Bracco (1929-2012) – archeologo italiano, specialista in epigrafia latina

Altro
Bracco – casa farmaceutica con sede a Milano
Bracco – famiglia italiana
Bracco Atletica – società di atletica leggera italiana, ex "Camelot"
Cappella Bracco – cappella funebre del cimitero di Trespiano a Firenze
Monte Bracco o Mombracco – montagna delle Alpi Cozie
Passo del Bracco – valico sulla strada statale Aurelia fra la città metropolitana di Genova e la provincia della Spezia